Bundestagswahlkreis 234 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Schwandorf (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Regensburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bad Kissingen (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Schweinfurt (1949 bis 1961)